André Blondel peut désigner :
 André Blondel (1863-1938), un physicien français, inventeur de l’oscillographe bifilaire et des radiophares ;
 André Blondel (1909-1949), un peintre juif polonais ayant vécu en France.